Клягин, Александр Павлович (1884—1952) — российский инженер, предприниматель, писатель.
 Клягин, Иван Васильевич (1863—1904) — поэт.
 Клягин, Константин Иванович (1894—1942) — русский советский писатель, ротный «писательской роты», погиб в плену.